Иван Иванович Ковач: Ковач, Иван Иванович (1912—2002) — деятель русского движения в Прикарпатской Руси, педагог и публицист.
 Ковач, Иван Иванович (род. 1947) — советский футболист.